Fiskarholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Fiskarholmen (vid Ålön, Pargas), Åboland, 
 Fiskarholmen (vid Attu, Pargas), Åboland,